La Flandre royale était la partie du Comté de Flandre, à l'ouest de l'Escaut, qui était un fief du Royaume de France. Depuis le Traité de Verdun (843), il faisait partie du territoire de la Francie occidentale, qui devint plus tard le royaume de France.
À partir de la division du Pagus de Brabant historique, le comte de Flandre posséda à partir du  des fiefs à l'est de l'Escaut. Ces fiefs étaient impériaux, il devait donc rendre hommage à l'empereur germanique. C'est cette région que l'on nomme Flandre impériale.

En 1529, la Paix des Dames entraîna la fin des prétentions du roi de France, François I, sur la Flandre royale.

Histoire des Pays-Bas
Histoire de la Flandre